Les  1929 est la  de la course automobile annuelle organisée par les jeunes comtes Aymo Maggi et Franco Mazzotti sur les routes publiques d'Italie le .

Classement de la course 

 Légende: Abd.=Abandon ; Np.=Non partant

Références 

Compétition automobile en Italie
Sport automobile en 1929
Sport en Italie en 1929
Avril 1929